In 1989 werd het 85ste Campeonato Carioca gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio de Janeiro. De competitie werd georganiseerd door de FERJ en werd gespeeld van 11 februari tot 21 juni. Botafogo werd kampioen.

Eerste toernooi - Taça Guanabara

Tweede toernooi - Taça Rio

Totaalstand

Finale

Stand

Kampioen

Topschutters

Externe link
 RSSSF

Campeonato Carioca
Carioca